Beauchêne peut faire référence à :

Patronymes 
Atala Beauchêne (1814/1816-1894), actrice de théâtre française
Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne (1746-1825), médecin français, pionnier des études sur les « maladies de langueur ».
Jacques Gouin de Beauchêne (1652-1730), corsaire et explorateur français
François-Auguste Gouin de Beauchêne (1659-1727), armateur et maire de Saint-Malo
 Marquis de Beauchêne, érudit et historien français de la fin du XIXe et début du XXe

Toponymes

Canada 
Lac Beauchêne, plan d'eau douce situé surtout dans la municipalité de Témiscaming, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Beauchêne (rivière Outaouais), cours d'eau de la municipalité de Témiscaming, au Québec.
Rivière Beauchêne (rivière Shipshaw), affluent de la rivière Shipshaw (via le lac Onatchiway), coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

France 
 Beauchêne, commune française de Loir-et-Cher.
 Beauchêne, commune française de l'Orne.
 Château de Beauchêne, château du XVIII à Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l'Eure.
 Île Beauchêne, île isolée et inhabitée dans le sud des Malouines, nommée d'après Jacques Gouin de Beauchêne.
 Saint-Julien-en-Beauchêne, commune française des Hautes-Alpes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme